Uperoleia är ett släkte av groddjur. Uperoleia ingår i familjen Myobatrachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Uperoleia